Nesvik bezeichnet:

 eine Fähre der norwegischen Reederei Norled, siehe LMG 80-DEH2

Nesvik ist der Familienname von:

 Harald Tom Nesvik (* 1966), norwegischer Politiker der Fremskrittspartiet (FrP)